Harrah est le nom de plusieurs localités :

 Harrah (Oklahoma)
 Harrah (Washington)

Patronyme 
 Dennis Harrah (né en 1953), joueur de football américain

Voir aussi 
 Al Harrah
 Harrah's Las Vegas, hôtel-casino de Las Vegas

Homonymie de localités